Cəyirli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Cəyirli – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Cəyirli – centro abitato del distretto di Hajigabul, in Azerbaigian
 Cəyirli – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian
 Cəyirli – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian